Příjmení Kubeš nebo Kubešová může nést:

 Adolf Kubeš (1845–1907), český středoškolský profesor, historik a filolog (bratr Jana Františka a Ferdinanda)
 Ferdinand Kubeš (1849–1935), český středoškolský profesor, historik a filolog (bratr Jana Františka a Aloise)
 František Kubeš (1925–???), český komunistický politik
 Jan František Kubeš (1842–1925), český nakladatel a politik, starosta Třebíče
 Ladislav Kubeš starší (1924–1998), český pozounista, kapelník a hudební skladatel
 Milan Kubes zvaný Plukovník (1943–2014), český exulant, novinář, redaktor, organizátor; účastník třetího odboje
 Miloslav Kubeš (1927–2008), český filosof a fotograf
 Pavel Kubeš (* 1972), český fotbalista
 Rudolf Kubesch (1910–?), rakouský fotbalista
 Stanislav Kubeš (* 1952), český rockový kytarista
 Vladimír Kubeš (1908–1988), český právník a právní filozof
 Vladislav Kubeš (* 1978), český hokejista
 Zdeněk Kubeš (* 1964), český katolický teolog

ženy
 Blanka Kubešová (* 1944), švýcarská spisovatelka a scenáristka českého původu
 Hana Kvapilová, roz. Kubešová (1860–1907), česká divadelní herečka
 Ivana Kubešová (* 1962), česká atletka, běžkyně
 Libuše Kubešová (1929–???), česká komunistická politička
 Nikki Kubesová (* 1986), americká judistka českého původu

podobné
 Kabeš nebo Kabešová – rozcestník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení